Die Oberliga Südwest 1983/84 war die sechste Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Der FC Homburg wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der er sich als souveräner Erster in der Südgruppe den Aufstieg sicherte. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Eintracht Trier teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen den späteren Amateurmeister Offenburger FV ausschied.
Die Vereine Röchling Völklingen und Glas-Chemie Wirges stiegen als Aufsteiger postwendend wieder in die Verbandsligen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der FC Ensdorf (Saar), der SC Birkenfeld (Südwest) und der TuS Mayen (Rheinland), als jeweiliger Verbandsligameister auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1983/84 bei f-archiv.de

1983#84
Oberliga Sudwest 1983#84